Давид Шкох (; род. 31 мая 1976 года в Брандисе, Чехословакия) — чешский профессиональный теннисист; победитель пяти турниров ATP в парном разряде.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1994 году. До этого момента в 1992 году в своей юниорской карьере сумел выиграть Уимблдонский турнир в соревнования одиночного разряда среди юношей. Во взрослых соревнованиях добился наибольшего успеха в соревнованиях в парном разряде. В 1997 году вместе с Петром Луксой впервые выходит в финал турнира ATP в Праге. В следующий раз выйти в финал у него получится только через семь лет. В июле 2004 года он не только вышел в финал, но и выиграл титул на турнире в Амерсфорте. Это ему удалось сделать в паре с Ярославом Левински с которым сразу после этого турнира ему удалось дойти до финала турнира в Умаге. Ровно через год вместе с Михалом Мертиняком ему удается вновь выйти в финал в Умаге, но второй раз подряд не сумел выиграть в решающем поединке за титул. В 2006 году Давиду Шкоху удается выиграть сразу на двух турнирах ATP. Сначала с Томашом Зибом в Валенсии, а затем с Ярославом Левински в Умаге, где до этого он дважды подряд останавливался в шаге от победы.

В сезоне 2007 года в паре с австралийцем Джорданом Керром побеждает на турнире в Касабланке. Также в этом году он останавливается в шаге от титула на турнирах в Пёрчах-ам-Вёртерзе с Леошом Фридлем и Умаге с Ярославом Левински, где ему удается выйти в финал уже в четвертый раз подряд. Пятый титул ATP в карьере Шкох завоевал в январе 2008 года в Дохе, где он выступал в паре с немцем Филиппом Кольшрайбером. В 2010 году вместе с Каролем Беком он дошел до финала в Лондоне.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (18)

Победы (13)

Поражения (5)

Финалы турниров ATP в парном разряде (11)

Победы (5)

Поражения (6)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (74)

Победы (31)

Поражения (43)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Чехии
Победители Уимблдонского турнира в одиночном разряде среди юношей